Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag steht für:

 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 1952
 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 1953
 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 1957
 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 1961
 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 1965
 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 1976
 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 1980
 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 1983
 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 1986
 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 1987
 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 1990
 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 1994 (September)
 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 1994 (Dezember)
 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 1998 (April)
 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 1998 (August)
 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 2000
 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 2002
 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 2005
 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 2009 (September)
 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 2009 (Oktober)
 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 2011
 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 2013 (Mai)
 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 2013 (Dezember)
 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 2017
 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 2020
 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 2021